

Onomastica
Metrodoro  – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Metrodoro – ufficiale macedone
Metrodoro  – grammatico e matematico
Metrodoro di Atene  – filosofo e pittore
Metrodoro di Chio  – filosofo democriteo
Metrodoro di Cos  – scrittore pitagorico
Metrodoro di Lampsaco  – filosofo del V secolo a.C. 
Metrodoro di Lampsaco  – uno dei quattro maggiori esponenti della scuola di Epicuro
Metrodoro di Scepsi  – scrittore, oratore e politico
Metrodoro di Stratonicea  – filosofo dapprima epicureo e poi seguace di Carneade
Metrodoro  – filosofo cristiano che soggiornò in India all'inizio del IV secolo